Szkoła dla drani – brytyjski film z 1960 roku
 Szkoła dla drani – amerykański film z 2006 roku (remake)